

Carriera

Club
Durante la sua carriera ha vestito solo la maglia dell'NSÍ Runavík, dal 1997 al 2009.

Nazionale
Conta una presenza con la Nazionale faroese.

Collegamenti esterni
 

Calciatori della Nazionale faroese